Грб Македоније се може односити на:
 Грб Македоније кроз историју
 Грб Северне Македоније
 Сунце Вергине, шеснаестокраки симбол Македоније.